Knuth kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederik Marcus Knuth
 Reinhard Gustav Paul Knuth
 Paul Erich Otto Wilhelm Knuth

Robotskapade auktorsförkortningar